SBD est un sigle, qui signifie :
 Douglas SBD Dauntless

SBD est un code, qui signifie :
 dollar, la monnaie des Îles Salomon, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 identifiant AAR du Seaboard System Railroad.

sbd peut faire référence à :
 signé en bas à droite. Terme propre à l'univers des enchères, pour les peintures